Cale peut faire référence à :

Nom commun 

 dans le domaine maritime :
 la cale d'un bateau, l'endroit où sont stockées les marchandises dans un navire,
 la cale, dans un port, plan incliné destiné à mettre à l'eau ou haler à sec les bateaux, ou à faciliter leur chargement et leur déchargement,
 un chantier naval en plan incliné et par extension à un bassin, dont l'eau est pompée après avoir fermé de lourdes portes, qui permet la maintenance du navire : cale sèche, forme de radoub, cale de radoub ou encore cale de construction ;
 cale à poncer ;
 cale d'épaisseur, qui permet d'empêcher un objet de bouger, par exemple pour mettre un meuble d'aplomb, empêcher une table de boiter. Une cale pelable permet un réglage en épaisseur. Une cale étalon est une cale de précision utilisée en métrologie ;
 cale ou coin, une pièce de section le plus souvent triangulaire empêchant le déplacement d'une charge, par exemple pour immobiliser une remorque sans attelage. En emballage, accessoire permettant d'immobiliser un objet dans un colis, par exemple une cale thermoformée est un support en plastique qui met en valeur un flacon de parfum dans un coffret ; on utilise également le mot calage ;
 un abri naturel près des côtes (cf. calanque) ; Abri entre deux pointes de terre ou de rocher ;
 coiffure de femme ou d'homme, petit bonnet à brides ; au , ce bonnet se porta sans brides ;
 filet pour retenir les cheveux, sorte de coiffe  ;
 supplice de la cale, châtiment qui consistait à attacher un matelot à la grande vergue et à le plonger plusieurs fois dans la mer : « donner la cale », « être condamné à la cale » ;
 plomb fixé au-dessus de l'hameçon sur une ligne servant à pêcher la morue ;
 pièce métallique rabattable située sur une fixation de ski de randonnée et qui permet de surélever le talon du randonneur afin de compenser l'inclinaison de la pente.

Patronyme 

 J.J. Cale (1938-2013), musicien américain ;
 John Cale (né en 1942), musicien gallois ;
 Paula Cale (née en 1970), actrice américaine ;
 Ray Cale (1922-2006), joueur de rugby gallois.

Toponyme 

 Cale, town de l'État de l'Arkansas, aux États-Unis ;

Variantes 
 Calé, un objet astronomique,
 ,
 Cal
Patronyme anglais